Robert Esnault-Pelterie est un ingénieur aéronautique français (1881-1957)
Son nom a été donné à :
 la rue Robert-Esnault-Pelterie à Paris
 le cratère lunaire Esnault-Pelterie